La Coppa del Re 2016  è l'80ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2015-2016
Supercoppa spagnola 2015

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2016
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a La Coruña